Ruffiac ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Ruffiac (Lot-et-Garonne)
 Ruffiac (Morbihan)

Ruffiac steht für:

 Arrufiat, weiße Rebsorte aus Frankreich